Santa Cruz de Salinas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz de Salinas (ort), Minas Gerais, 
 Santa Cruz de Salinas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar